Laye steht für folgende geographische Objekte:

 Laye (Hautes-Alpes), Gemeinde im Département Hautes-Alpes, Frankreich
 Laye (Burkina Faso), Gemeinde und Département in Burkina Faso
 Laye (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Largue
 Laye du Nord, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Essonne
 Laye du Sud, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Essonne

Siehe auch:
 Laie
 Laje
 Leie
 Leye